Il doppio maschile  del Cincinnati Masters 2008 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Jonathan Erlich e Andy Ram erano i detentori del titolo, ma Bob Bryan e Mike Bryan li hanno battuto in finale 4–6, 7–6 (7–2), [10–7].

Teste di serie
Tutte le teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno.

  Bob Bryan /  Mike Bryan (campioni)
  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (semifinali)
  Jonathan Erlich /  Andy Ram (finale)
  Mahesh Bhupathi /  Mark Knowles (semifinali)

  Jonas Björkman /  Kevin Ullyett (secondo turno)
  Lukáš Dlouhý /  Leander Paes (quarti)
  Martin Damm /  Pavel Vízner (secondo turno)
  Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni

Cincinnati Masters 2008
ATP Tour 2008